Carley ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Carley (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Lionel Carley (1936–2021), britischer Musikschriftsteller
 Matthew Carley (* 1984), englischer Rugby-Union-Schiedsrichter
 Patrick J. Carley (1866–1936), US-amerikanischer Politiker

Carley ist Teil folgender Firmierungen:

 Carley Iron Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Carly (Begriffsklärung)